La Copa Mundial por Equipos 2008 fue la 31.ª versión de dicho torneo de equipos nacionales de tenis. Este evento fue realizado en el Rochusclub de Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Disputado entre el 18 y el 24 de mayo de 2008, participaron jugadores de Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Italia, República Checa, Rusia y Suecia. Tras ganar el grupo rojo, Suecia derrotó en la final al ganador del grupo azul, Rusia, y se coronó por cuarta vez campeona de este certamen.

Preclasificación 

  – Ígor Andréiev / Dmitri Tursúnov / Mijaíl Yuzhny
  – Potito Starace / Simone Bolelli 
  – Philipp Kohlschreiber / Denis Gremelmayr / Christopher Kas / Philipp Petzschner / Nicolas Kiefer
  – David Ferrer / Feliciano López / Marcel Granollers

<ol start=5>
 – Robin Söderling / Thomas Johansson / Robert Lindstedt
 – James Blake / Bobby Reynolds / Wayne Odesnik 
 – Guillermo Cañas / Juan Ignacio Chela / Lucas Arnold Ker / Sebastián Prieto
 – Tomáš Berdych / Pavel Vízner / Michal Tabara / Ivo Minář

Grupo A

Tabla de posiciones

Alemania vs. España

Rusia vs. Italia

Alemania vs. Italia

España vs. Rusia

Rusia vs. Alemania

España vs. Italia

Grupo B

Tabla de posiciones

Estados Unidos vs. República Checa

Argentina vs. Suecia

Estados Unidos vs. Argentina

República Checa vs. Suecia

Estados Unidos vs. Suecia

Argentina vs. República Checa

Final

Véase también 
 Copa Davis 2008

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Mundial por Equipos (inglés y alemán)

2008
Tenis en 2008